Анто́ниу А́лвис Пи́нту (, род. в Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский композитор, автор музыки для кинофильмов, телевидения и прочего.

Биография 
Сын известного бразильского карикатуриста Жиралду Пинту и брат кинорежиссёра Даниэлы Томас. Проявил интерес к музыке, по его собственным словам, когда одна из его сестёр встречалась с бас-гитаристом из группы. В доме семьи Антониу имелись пианино, гитара, набор барабанов, и он играл на них из любопытства. В возрасте 10 лет он раздобыл 3 музыкальных альбома: Heavy Weather коллектива Weather Report, один из альбомов Стэнли Кларка и Bitches Brew Майлса Дэйвиса. Музыка по-настоящему заинтересовала Антониу, и он продолжил собирать различные записи. Впоследствии Пинту говорил, что не стремился специально связать свою жизнь с музыкой, и то, кем он стал, явилось случайностью, но, в то же время, следствием естественного процесса.

Творчество 
В Бразилии об Антониу Пинту узнали в 1994 году, а широкая известность пришла к нему в 1998, после премьеры «Центрального вокзала», для которого он написал саундтрек совместно с Жаком Мореленбаумом. В 2002 году состоялась премьера фильма «Город Бога» (четыре номинации на «Оскар»), и Пинту, как автор музыки к фильму, получил высокую оценку критики и репутацию самого известного бразильского кинокомпозитора. Успешная деятельность Пинту стала поводом для приглашения композитора поучаствовать в написании музыки для голливудских фильмов.

За «Город Бога» и последующие фильмы Антониу Пинту получил несколько наград и номинаций различных премий. За песню «Despedida» к фильму «Любовь во время холеры», написанную в соавторстве с Шакирой, номинировался на «Золотой Глобус». Совместно с Джеймсом Ньютоном Ховардом получил премию ASCAP за фильм «Соучастник».

Использование технологий звукозаписи 
Для своих первых работ Пинту использовал небольшое устройство с возможностью записывать звук с одной кассеты на другую. Затем он перешёл на магнитофон Tascam, позволявший сводить звук из четырёх дорожек. Впоследствии стал использовать программные решения, такие, как Sound Designer — одна из первых аудиопрограмм-секвенсоров, Logic, Performer, Studio Vision, Live и Pro Tools.

Пинту обычно пишет музыку для кино в домашних условиях, с помощью пианино. Затем, используя Pro Tools, распределяет звук по всему видео, и проверяет как музыка будет «работать» в разных частях фильма. Потом он сокращает и монтирует её уже на нужных участках видео.

Фильмография

Дискография

Награды и номинации

Ссылки

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Композиторы XX века
Композиторы XXI века